Profaci bezeichnet mit Namen folgende Personen:

 Joseph Profaci alias Giuseppe "Joe" Profaci (1897–1962), italo-amerikanischer Mafioso der späteren „Colombo Familie“
 Salvatore Profaci, US-amerikanischer Mafioso, Sohn von Joseph Profaci